Эрсин Дестаноглу (; родился 1 января 2001, Газиосманпаша) — турецкий футболист, вратарь клуба «Бешикташ».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Бешикташа». В июне 2020 года после ухода из клуба Лориса Кариуса Дестаноглу стал основным вратарём команды. 13 июня 2020 года дебютировал в турецкой Суперлиге в матче против клуба «Антальяспор».

25 августа 2020 года дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА в матче второго квалификационного раунда против греческого клуба ПАОК, сделав в игре шесть «сейвов», включая отражённый пенальти Чуба Акпома. «Бешикташ» проиграл в том матче со счётом 1:3.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Турции до 16, до 17, до 18, до 19 лет.

4 сентября 2020 года дебютировал в составе сборной Турция до 21 года в матче против сборной Андорры.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Бешикташ»

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бешикташ»